2 miejscowości w Polsce: 
 Sobiesęki – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała 
 Sobiesęki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny

Zobacz też: Sobiesęki Drugie, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Trzecie